Love Is a Four Letter Word (film), een Amerikaanse televisiefilm uit 2007 van Harvey Frost
Love Is a Four Letter Word (televisieserie), een Australische televisieserie uit 2001
Love Is a Four Letter Word (album), een muziekalbum uit 2012 van Jason Mraz